Франсуа Кулон — неоднозначность

 Франсуа Кулон (? — 1691) — французский кораблестроитель;
 Франсуа Кулон (1764—1836) — французский танцор и педагог.